— японская фамилия. Известные носители:

 Утида, Ацуто (род. 1988) — японский футболист.
 Утида Косай (1865—1936) — японский государственный служащий, дипломат.
 Утида, Маая (род. 1989) — японская сэйю.
 Утида, Мики (род. 1995) — японская пловчиха, чемпионка Азиатских игр.
 Утида, Мицуко (род. 1948) — британская пианистка японского происхождения.
 Утида, Рёхэй (1874—1937) — японский политик-ультранационалист.
 Утида, Тому (1898—1970) — японский кинорежиссёр.
 Утида, Хифуё — японский футболист.
 Утида, Хяккэн (1889—1971) — японский поэт и писатель.
 Утида, Юки (род. 1975) — японская актриса.
 Утида, Юма (род. 1992) — японский сэйю. Брат Мааи Утиды.